Риби — парафілетична група водних хребетних тварин
 Риби — зодіакальне сузір'я
 Риби I (карликова галактика), ущільнення зір у гало Чумацького Шляху, розташоване у сузір'ї Риб
 Риби II (карликова галактика), галактика-супутник Чумацького Шляху
 карликова галактика Риб, галактика-супутник галактики Трикутника
 Риби — знак зодіаку.
 «Риби» — золота монета НБУ
 «Риби» — срібна монета НБУ